|-
| 81701 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81702 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81703 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81704 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81705 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81706 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81707 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81708 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81709 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81710 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81711 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81712 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81713 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81714 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81715 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81716 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81717 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81718 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81719 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81720 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81721 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81722 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81723 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81724 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81725 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81726 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81727 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81728 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81729 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81730 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81731 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81732 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81733 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81734 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81735 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81736 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81737 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81738 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81739 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81740 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81741 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81742 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81743 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81744 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81745 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81746 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81747 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81748 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81749 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81750 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81751 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81752 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81753 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81754 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81755 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81756 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81757 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81758 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81759 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81760 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81761 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81762 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81763 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81764 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81765 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81766 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81767 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81768 - || || 6 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81769 - || || 6 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81770 - || || 7 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81771 - || || 7 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81772 - || || 7 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81773 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81774 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81775 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81776 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81777 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81778 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81779 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81780 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81781 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81782 - || || 5 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81783 - || || 5 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81784 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81785 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81786 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81787 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81788 - || || 9 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81789 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81790 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || L. H. Wasserman
|-
| 81791 - || || 11 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81792 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81793 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81794 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81795 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81796 - || 2000 KH || 23 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 81797 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81798 - || || 23 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81799 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81800 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1